Карл (VII) Сверкерсон — король Швеции (1161—1167)
 Карл VII (1403—1461) — король Франции (1422—1461)
 Карл VII (1697—1745) — император Священной Римской империи (1742—1745)
 Карл VII (1716—1788) — король Неаполя и Сицилии